Йоміф Кеджелча Атомса (,  ) — ефіопський легкоатлет, який спеціалузіється в бігу на середні та довгі дистанції, чемпіон світу в приміщенні, призер чемпіонатів світу.

Тренується разом з Сіфан Гассан у відомого американського тренера Альберто Саласара.

3 березня 2019 на змаганнях «Bruce Lehane Invitational» в Бостоні встановив світовий рекорд з бігу на 1 милю в приміщенні (3.47,01), перевершивши попереднє досягнення марокканця Гішама ель Герружа (3.48,45) 22-річної давнини

На світовій першості-2019 у Досі виборов «срібло» на дистанції 10000 метрів.

Примітки

Джерела 

 

Ефіопські бігуни на середні дистанції
Ефіопські бігуни на довгі дистанції
Ефіопські кросові бігуни
Срібні призери чемпіонатів світу
Чемпіони світу з легкої атлетики в приміщенні
Чемпіони світу з легкої атлетики серед юніорів
Чемпіони світу з легкої атлетики серед юнаків
Рекордсмени світу з легкої атлетики